Un fiélon (Fiend en anglais) est, dans la cosmologie standard de Donjons et Dragons, un démon d'alignement mauvais natif des plans inférieurs. Les fiélons comprennent des nombreuses espèces de baatezus, de tanar'ris et de yugoloths.

Les espèces les plus répandues

Baatezus 

Les diables, dont l'espèce régnante est appelée « baatezu », sont des êtres mauvais loyaux originaires des Neuf Enfers de Baator ; ils subjuguent les plus faibles et règnent tyranniquement sur leurs fiefs. Les Diantrefosses sont les plus puissants des baatezus, mais même les plus puissants d'entre eux sont surpassés par les Seigneurs des Neuf (ou Archidiables), au rang desquels Baalzébul, Méphistophélès et Asmodée. Contrairement aux démons, les diables s'organisent en une stricte hiérarchie. Comme les démons, les diables sont des traîtres comploteurs. Mais alors qu'un démon ne tiendra parole que s'il y trouve son intérêt, un diable tiendra toujours parole, tout en l'utilisant pour exploiter ses machinations bureaucratiques et répressives à leur maximum, et en sachant toujours comment détourner la lettre d'un contrat. Les tanar'ri et les baatezu éprouvent une inimitié éternelle les uns envers les autres et s'affrontent au cours de la Guerre Sanglante.

Tanar'ris 

L'espèce la plus répandue de fiélons est le démon (tanar'ri), une race mauvaise chaotique native des Abysses ; ils sont avides, cruels et tyranniques. Les tanar'ri constituent l'espèce dominante chez les démons. Les Abysses et leur population sont théoriquement tous deux en nombre infini. Les « vrais » tanar'ri comme les balors (appelés à l'origine Balrogs) et les mariliths serpentines à six bras malmènent les autres tanar'ri plus faibles et les organisent en armées improvisées pour la Guerre Sanglante. Les Seigneurs et Princes démons comme Orcus, Demogorgon, Zuggtmoy, Graz'zt et d'innombrables autres règnent sur les démons de leurs strates personnelles des Abysses, pour autant que l'on puisse régner sur ces êtres, chaotiques par essence.

Yugoloths 

Les yugoloths (qui portaient le nom de daemons dans la  de D&D) sont des êtres mauvais neutres natifs de la Morne Éternité de la Géhenne et de la Gaste Grise de l'Hadès. Ils sont neutres envers les autres fiélons, n'intervenant que lorsqu'ils estiment la situation profitable ou qu'ils voient un avancement potentiel de leurs propres machinations. Les yugoloths sont manipulateurs, mystérieux et de nature mercenaire, louant souvent leurs services comme soldats aux dieux dans leurs guerres privées, ou même parfois aidant l'un et l'autre camp de la Guerre Sanglante. À partir de la  de D&D, les yugoloths sont considérés comme des démons comme les autres et les suffixes standards en « -loth » précédemment attachés à leurs noms sont désormais remplacés par le suffixe « -démon » (ainsi le Mezzoloth devient dans la  le Mezzodémon).

Autres fiélons

Démodands 
Les démodandes sont des fiélons maléfiques qui vivent sur le plan des Carcères (nommé « Tartare » dans la  d'AD&D). Ils font leur apparition dans la  du , puis seront renommés « Gehreleths » dans le Monstrous Compendium Outer Planes Appendix (), pour finalement retrouver leur nom de démodands dans le  de la . Dans la  de D&D, les trois sous-espèces des démodands du plus faible au plus fort étaient les démodands goudronneux (« tarry »), vaseux (« slime ») et hirsute (« shaggy ») ; dans les  et , ils se nomment respectivement « farastu », « kélubar » et « shator ».

Guenaudes noires 
Les Guenaudes Noires sont des fiélons originaires de la Gaste Grise de l'Hadès qui spéculent sur les âmes des mortels.

Hordelins 
Les hordelins (« hordlings » en anglais) apparaissent dès la  du Monster Manual II. Ce sont les habitants les plus répandus de la Gaste Grise de l'Hadès, mais on les trouve parfois errant sur d'autres plans inférieurs. Ces fiélons forment des hordes qui écument les plans en s'attaquant à tout ce qu'ils croisent, y compris les autres hordelins. Leur apparence varie grandement d'un individu à l'autre. On raconte que les Hordelins sont des Larves dont la haine était si particulière, que leur âme a pu retrouver une individualité. Dans le monde de Faucongris, les hordelins peuvent être invoqués par le biais de l’artefact comme sous le nom de Invocateur du Destin, créé à l'époque des Cataclysmes Jumeaux.

Kythons 
Les kythons (à ne pas confondre avec les kytons, qui est l'autre nom des Diables à chaînes) se distinguent des autres fiélons en ce qu'ils ne sont pas originaires de l'un des Plans inférieurs. Ils ont été créés pour la campagne « Ptolus » de Monte Cook, basée sur un jeu de figurines qu'il avait acheté et ce dernier les a ajoutés aux « Chapitres Interdits », sans toutefois faire référence au Galchutt, qui n'apparaîtra que plus tard dans son « Chaositech ». Monte Cook avait à l'origine envisagé de renommer ces créatures de manière à éviter la confusion avec les diaboliques kytons.

Lorsqu'un groupe de fiélons se retrouva coincé sur le Plan matériel, ils essayèrent de créer d'autres membres de leur espèce par des moyens magiques. Il en résulta des créatures reptiliennes sans yeux, dotées de traits insectoïdes et d'alignement mauvais neutre et qui ressemblent beaucoup à des Aliens. À mesure que les kythons grandissaient, ils prirent des formes diverses. Aucun d'entre eux ne se révéla loyal aux fiélons qui les avaient créé. Et parce qu'ils sont originaires du Plan Matériel et non des Abysses (ou d'un autre plan inférieur), on les appelle parfois les démons terrestres. Les Kythons ne s'intéressent qu'à la nourriture et à la reproduction, et se sont rapidement répandus sur tout le Plan Matériel. La classification actuelle des kythons, du plus faible au plus fort est : larves, jeunes, adultes, empaleurs, pourfendeurs et sicarius rex. Si on leur en laisse le temps, les kythons finiront par développer de nouvelles formes, encore plus puissantes.

Quori 
Les Quori sont des fiélons du décor de campagne d'Eberron.

Rakshasas 
Rakshasas sont des fiélons (souvent à tête de tigre) qui sont peut-être originaires d'Achéron.

Slaads 
Dans la  de D&D, les Slaads deviennent des créatures d'alignement mauvais chaotique originaires du Chaos Élémentaire. Cette version diffère nettement de la représentation des Slaadi que l'on trouvait dans toutes les éditions antérieures du jeu, où ils étaient des créatures neutres chaotiques natives des Limbes et non des fiélons.

Demi-fiélons et créatures fiélonnes 
Les Cambions (dont le nom est emprunté à une créature mythologique démoniaque d'un genre différent) sont tout simplement des demi-fiélons, des hybrides de fiélons et de créatures originaires du Plan matériel, souvent des humains ou d'autres humanoïdes. Les Cambions sont généralement le résultat du viol d'une mortelle, voire de la séduction par un fiélon métamorphosé (incube) ; toutefois, certains êtres parmi les plus dépravés peuvent en engendrer de leur plein gré. Les cambions qui survivent à leur naissance ressemblent en général à une variante grotesque et infernale de son géniteurs, avec des ailes, des griffes, des crocs et souvent de nombreuses autres traits qui révèlent leur origine fiélonne. Les Cambions sont généralement craints, haïs et rejetés par les sociétés mortelles en raison de leur origine, tout en étant raillés par les fiélons de souche pour leur patrimoine impur. Les « durzagons » sont une variété de cambion décrite dans le « Manuel des monstres II -  éd. » et résultent de l'hybridation d'un diable et d'un duergar peu méfiant.

Les créatures fiélonnes, quant à elles, sont simplement une version surnaturelle des autres espèces de Donjons et Dragons. Elles ressemblent généralement à des parodies effrayantes des créatures du Plan primaire. La plupart des espèces fiélonnes sont subdivisées en différentes variétés, généralement une classification en fonction de leur puissance et de leur malice.

Autres fiélons 
 Abominations - (Chichimec, phane, infernal, dream larva, phaethon, xixecal, hécatonchires): rejetons non-désirés des divinités.
 Achaïerai - énorme oiseau prédateur, maléfique, intelligent et incapable de voler avec un goût prononcé pour la torture. Originaire d'Achéron.
 Avari - chiroptères à taille humaine et principaux rivaux de yugoloths pour leur territoire. Malheureusement, ils ne sont ni aussi puissants, ni aussi nombreux que leurs ennemis et ont beaucoup diminué au cours des siècles. Originaires de la Géhenne.
 Barghest - fiélon lupin originaires de la Géhenne.
 Chien de Yeth - redoutable molosse volant à l'aboiement effrayant. Originaire de la Gaste Grise.
 Drac Abyssal - résultat d'un antique programme d'élevage qui combine les pires éléments des démons, des wyverns et des dragons rouges. Originaire des Abysses.

Polémiques et changements éditoriaux subséquents 
Parmi les critiques de Donjons et Dragons, un certain nombre (principalement des fondamentalistes chrétiens) ont accusé le jeu de promouvoir le satanisme et l'occultisme. Les attaques les plus virulentes ont eu lieu au milieu des années 1980, mais comme pour le heavy metal, le jeu de rôle ne constitue plus une cible aussi visible qu'à l'époque. De fait, certains produits de la gamme, en particulier le « Guide du Maître de Donjon » de la  des Régles avancées de Donjons et Dragons, produisaient des illustrations de symboles classiquement utilisés par les sorciers et les magiciens pour l'évocation, l'abjuration et la protection.

Dans la seconde édition du jeu, sous la pression d'une importante campagne anti-D&D, TSR, Inc. élimine la plupart des références aux symboles occultes, aux démons et aux diables. Lorsque ces créatures refont leur apparition dans le supplément « Monstrous Compendium - MC8: The Outer Planes », les mots « baatezu », « tanar'ri », « yugoloth » et « gehreleth » font leur apparition et sont utilisés systématiquement à la place des termes « diable », « démon », « daemon », et « démodand » (respectivement). C'est au cours de cette  de D&D que paraît la très grande majorité des suppléments approfondis sur les fiélons.

Prenant acte d'une attitude plus détendue envers de ce loisir, Wizards of the Coast réinsert dans la  du jeu nombre des références précédemment retirées. Cela dit, cette édition conserve autant que possible les termes utilisés pour les remplacer et utilise les deux appellations, de manière à attirer à la fois les joueurs des deux éditions précédentes. La quatrième édition du jeu ne reprend toutefois pas le terme « Daemon » de la  de D&D et continue au contraire à utiliser « Yugoloth » à la place, abandonnant de fait le mot « daemon » (dans la mythologie grecque en effet, le daïmon est en effet quelque chose de plus proche d'une muse, source d'inspiration divine et, de fait, ce n'est pas un terme très pertinent pour désigner un scélérat).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie et sources 
 Jacobs, James, Erik Mona et Ed Stark - Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss (Wizards of the Coast, 2006).
 Larme, John - "Dangerous Games ? Censorship and "Child Protection""  (2000).
 Colin McComb - Faces of Evil: The Fiends (TSR, 1997).
 McComb, Colin, Dale Donovan et Monte Cook - Planes of Conflict (TSR, 1995).
 McComb, Colin, Dori Jean Hein et Wolfgang Baur - Planes of Law (TSR, 1995).
 Stewart, Doug, ed. - Bestiaire Monstrueux (TSR, 1994).
 Wyatt, James et Rob Heinsoo - Monstrous Compendium: Monsters of Faerûn (Wizards of the Coast, 2001).
 Wyatt, James, Ari Marmell et C.A. Suleiman - Heroes of Horror (Wizards of the Coast, 2005).

Article connexe 
 Créatures planaires

Cosmologie de Donjons et Dragons
Planescape
Créature de Donjons et Dragons